San Cesario steht für:

 San Cesario di Lecce in der Provinz Lecce
 San Cesario sul Panaro in der Provinz Modena

siehe auch San Cesareo